«Femme Fatale» — сьомий студійний альбом американської співачки Брітні Спірс. Випущений 25 березня 2011 року лейблом Jive.

Списки композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Брітні Спірс
Альбоми, спродюсовані Бенні Бланко
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Shellback